Бусак може да се односи на:

 Бусак (Никшић), насељено место у Црној Гори, у општини Никшић
 Бусак (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Бусак (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Бусак (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Бусак Бур, насељено место у Француској, у департману Крез